Podmelnik je lahko:

 Podmelnik, opuščeno naselje na Hrvaškem 
 Podmelnik, priimek več znanih ljudi